Tshelpa (tib.: tshal pa) bezeichnet:

 Tshelpa-Kloster, ein buddhistisches Kloster
 Tshelpa-Kagyü, eine buddhistische Schule
 Tshelpa (Tibetische Zehntausendschaft), die tibetische Zehntausendschaft Tshelpa oder Tshel Gungthang aus der Mongolen-Zeit der tibetischen Geschichte, siehe Liste der Dreizehn Zehntausendschaften